Cesare Rubini, Italiaans basketbalspeler
 Giovanni Battista Rubini, Italiaans tenor
 Sergio Rubini (geboren in 1959), Italiaans acteur en regisseur
 Lorenzo Rubini, Italiaans beeldhouwer, overleden in 1674
 Agostino Rubini, zoon van Lorenzo, Italiaans beeldhouwer, geboren in 1558 of 1559

Zie ook 
 Nouriel Roubini, hoogleraar economie aan de Universiteit van New York